Baureihe 19 steht für:

 Schlepptender-Schnellzuglokomotiven mit der Achsfolge 1'D1' der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 19.0: Sächsische XX HV
 Baureihe 19.1: PKP-Baureihe Pt31
 Baureihe 19.10: Dampfmotorlokomotive